Seznam guvernerjev Arizone.

Arizona